Награда Греми за најбољи албум денс/електронске музике () једна је од категорија награде Греми, уведена 2005. године. Греми се у овој категорији додељује музичким извођачима за најбољи албум у жанровима денс и електронске музике.

Назив категорије је од увођења претрпео неколико ситнијих измена:
 2005—2011: Награда Греми за најбољи албум електронике/денса
 2011—2014: Награда Греми за најбољи албум денса/електронике
 2014—данас: Награда Греми за најбољи албум денс/електронске музике.

The Chemical Brothers и Скрилекс су награду освојили по три пута, док су Daft Punk то успели у два наврата. The Chemical Brothers држе рекорд и по броју номинација, јер су се у конкуренцији за награду нашли чак шест пута.

Добитници и номиновани

Рекорди

Вишеструки добитници

Вишеструке номинације

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт награде Греми

Албум денс/електронске музике